Иори (с )

 Иори — река в Закавказье.
 Иори — село в Грузии, в муниципалитете Душети края Мцхета-Мтианети.